Еле́на Влади́мировна Метёлкина (род. 23 октября , Москва, СССР) — советская и российская манекенщица и киноактриса.

Биография 
Родилась 23 октября 1953 года в Москве в семье военного. Отец — Владимир Дмитриевич Метёлкин, гвардии майор, по образованию военный инженер, участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года, был участником Сталинградской битвы. Мать — Нинель Петровна Метёлкина.

Окончив школу, работала библиотекарем. В 1973 году в 20-летнем возрасте снялась в коротком эпизоде в фильме «Берега». 

В 1974 году впервые попала на подиум, за неделю освоив профессию «демонстратора одежды». Работала манекенщицей в ГУМе, фотомоделью. В 1979 году писатель Кир Булычёв и режиссёр Ричард Викторов, просматривая один из журналов мод, наткнулись на портрет Елены Метёлкиной и поняли, кто может сыграть инопланетянку Нийю в их будущем фильме «Через тернии к звёздам». Фильм, выпущенный на экраны к 20-летию полёта Юрия Гагарина — 12 апреля 1981 года, — собрал за первый год показа 20,5 млн зрителей. По итогам года Елена Метёлкина заняла четвёртое место по уровню популярности среди киноактёров. В 1982 году на ежегодном международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Триесте (Италия) Елена была награждена специальным призом жюри «Серебряный астероид» за лучшую женскую роль в научно-фантастическом фильме.

В 1983 году кинокарьера Метёлкиной продолжилась ролью дочери в семье иностранцев в короткометражном фильме Александра Майорова «Золотые рыбки» по рассказу Кира Булычёва, однако все эпизоды с иностранцами были вырезаны по требованию редакционного совета. В 1984 году Елена исполнила роли учительницы музыки Ирины в фильме Евгения Герасимова «Очень важная персона» и сотрудницы московского Института времени Полины в детском многосерийном телефильме   Павла Арсенова «Гостья из будущего», снятом по мотивам фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (1977).  После съёмок вернулась к работе моделью.

Вне кинематографа 
В начале 1990-х годов устроилась на работу секретарём-референтом к бизнесмену Ивану Кивелиди. После гибели шефа работала уборщицей в храме Московского подворья Валаамского монастыря и в Лиге кооператоров, воспитателем в школе-интернате для больных детей, манекенщицей и продавщицей в магазине одежды, продавщицей в обувном магазине, менеджером по работе с клиентами в образовательном центре «Интенсив», учебном центре «Лингвист», «ВКС-International House». Участвует в хоре храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе.

В 2018 году стала музой и амбассадором (от  — посол) марки женской одежды GARNETGARDEN Fashion (основатель и креативный директор — Анастасия Лаврова). Съёмки премьерной коллекции прошли в Les Jardins d’Etretat (Франция).

Личная жизнь 
Была замужем, но муж оказался брачным аферистом, и брак был признан судом недействительным. Сын Александр работает автослесарем.

Фильмография 
  — Берега — эпизод
  — Пена — участие в массовке 
  — Через тернии к звёздам — Нийя
  — Очень важная персона — Ирина, учительница музыки
  — Гостья из будущего — Полина, сотрудница Института времени
  — Прикосновение — Ольга Мальцева, сестра Марины
  — Война — эпизод
  — Простое женское счастье (короткометражный) — мама Ники

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Елена Метёлкина — официальный сайт
 Елена Метёлкина на подиуме ГУМа (середина 1970-х годов)
 Елена Метёлкина на съёмках фильма «Гостья из будущего»
 Елена Метёлкина в проекте «Актёры советского и российского кино»
 Елена Метёлкина в передаче «Модный приговор» (25 июня 2009)
 Елена Метёлкина в проекте GARNETGARDEN Fashion